Éric Gauthier peut désigner :
 Éric Gauthier (1975-), un conteur et un auteur québécois ;
 Éric Gauthier, un animateur de radio québécois.